Стёпин (Степин) — русская фамилия.

Известные носители 
 Стёпин, Александр Валерьевич (род. 1972) — российский футболист, полузащитник.
 Стёпин, Алексей Анатольевич (род. 1968) — российский музыкант, певец, композитор, поэт, продюсер.
 Стёпин, Анатолий Михайлович (1940—2020) — российский математик, лауреат премии имени А. Н. Колмогорова.
 Стёпин, Борис Дмитриевич (1922—1999) — советский химик-неорганик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1982).
 
 Стёпин, Виктор Александрович (1919—2007) — Герой Советского Союза.
 Стёпин, Владимир Яковлевич (1908—1975) — директор завода «Точмаш», Герой Социалистического Труда.
 Стёпин, Вячеслав Семёнович (1934—2018) — советский и российский философ и организатор науки, академик РАН.
 Стёпин, Иван Федотович (1874—?) — кузнец, депутат Государственной думы I созыва от Орловской губернии.
 Стёпин, Игорь Викторович (1967—2018) — российский художник.
 Степин, Кузьма Иванович (1913—1982) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Стёпин, Максим (род. 2003) — финский футболист
 Стёпин, Михаил Николаевич (род. 1957) — мастер боевых искусств.

См. также